La Garçonnière fait notamment référence à :

 La Garçonnière, film de Claude Orval, sorti en 1951 ;
 La Garçonnière (), film de Billy Wilder, sorti en 1960.
 La Garçonnière, épisode de la deuxième saison de la série animée South Park, diffusé en 1998.